

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019

Kwiecień 2019

Maj 2019

Czerwiec 2019

Lipiec 2019

Sierpień 2019

Wrzesień 2019

Październik 2019

Listopad 2019

Grudzień 2019